Alois Brusatti ist der Name folgender Personen:

* Alois Brusatti (Politiker) (1850–1932), österreichischer Gastronom und Politiker, Bürgermeister von Baden, Niederösterreich 
 Alois Brusatti (Historiker) (1919–2008), österreichischer Wirtschafts- und Sozialhistoriker